Брі О́лсон (; справжнє ім'я Ре́йчел Марі́ Оберлі́н ();  7 жовтня, 1986 року в Х'юстон, Техас) — американська порноакторка українського походження.

Біографія 
Брі народилася в Х'юстоні, штат Техас. Коли вона була маленькою, вони разом з матір'ю переїхали в Форт Уейн, штат Індіана, щоб бути поруч з бабусею і дідусем, вихідцями з України. Там мати Брі зустріла її майбутнього прийомного батька і сім'я переїхала в Вудберн. Коли Брі виповнилось дев'ять років, у неї з'явилася сестра. Після закінчення середньої школи Брі вступила до коледжу за спеціальністю долікарської біології (попередній курс для студентів-медиків).

Брі Олсон вегетаріанка. PETA — організація, що веде боротьбу за права тварин — присвоїла їй почесний титул: «Леді Салата» () .

Кар'єра 

Свою кар'єру в порноіндустрії Олсон початку в листопаді 2006 року . Спочатку вона працювала на такі компанії як Digital Playground, Elegant Angel і Red Light District Video . Її сценічний псевдонім «Bree Olson» утворився з об'єднання імені шкільного друга і прізвища близнюків Олсен . У 2007 році вона підписала ексклюзивний контракт з компанією Adam & Eve. Брі була названа Penthouse Pet в березні 2008 року і з'явилася на обкладинці журналу Hustler .

У 2010 році журнал Maxim назвав її однією з 12 головних жінок зірок у порно .

Брі Олсон також брала участь в шоу Говарда Стерна , вебсеріалі «Порно для всієї сім'ї», кліпі Flo Rida — «Zoosk Girl» .

Особисте життя 
На початку 2011 року Олсон жила з актором Чарлі Шином. Він назвав її однією зі своїх «goddesses» () (так Шин називає своїх подружок). Під час скандалу, пов'язаного зі звільненням Шина з серіалу «Дві з половиною людини», Олсон підтримувала Шина в своїх коментарях у ЗМІ . Шин сказав, що Олсон йде з порноіндустрії через їх відносини . Олсон написала на своєму сайті, що хоча вона не «вірить у вихід на пенсію», вона «не впевнена у своїй майбутній кар'єрі в порно» . Пізніше вона сказала репортерові — „Поки я зустрічаюся з Чарлі, я на «пенсії»“ . 5 березня Шин написав у твіттері, що вони з Олсон розлучилися і йому сумно від цього, але через дві години він написав, що вона повернулася назад. Брі вважає, що чоловікам повинно бути дозволено жити з такою кількістю жінок, з яким вони хочуть .

У кінці 2015 року після того, як дізналася, що Чарлі Шін хворий на СНІД, стала вимагати від нього компенсації. Пройшла обстеження на ВІЛ. Результат виявися негативний. Станом на грудень 2015 року її сайт функціонує як порнографічний. За доступ до сайту береться абонплата.

Фільмографія

Нагороди 
 2007 Night Moves Adult Entertainment Award — Best New Starlet, Вибір редакції
 2007 Adultcon 20 найкращих порноактрис
 2008 Penthouse Pet Of The Month — Березень.
 2008 AVN Award — Best New Starlet
 2008 AVN Award — Найкраща сцена анального сексу — Big Wet Asses 10
 2008 XRCO Award — New Starlet
 2008 XRCO Award — Cream Dream
 2008 F.A.M.E. Awards — Favorite Female Rookie
 2008 Night Moves Adult Entertainment Award — Найкраще жіноче виконання, вибір фанатів
 2008 XBIZ Award — New Starlet
 2009 AVN Award — Best New Web Starlet — BreeOlson.com
 2009 Twisty's Treat of the Year
 2010 AVN Award — Best All-Girl Three-Way Sex Scene — The 8th Day
 2010 Miss Freeones

Примітки

Посилання 

 Брі Олсон  на сайті IMDb (англ.)
 Офіційний сайт 

Американські порноакторки
Українська діаспора США
Уродженці Х'юстона
Penthouse Pets
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами